Bábafalva, horvátországi település
Bábafalva, szlovákiai település